Хабариха — топоним в России.

Населённые пункты 
 Хабариха — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Хабариха — село в Усть-Цилемском районе Республики Коми.

Река 
 Хабариха — река в Коми, Ненецком автономном округе России, приток Печоры.

Сельское поселение 
 Хабариха — сельское поселение и административная территория в Усть-Цилемском муниципальном районе Республики Коми.